Preti ima više značenja:
 Preti, Potenza
 Preti, Vicenza